Die Spielzeit 2006/07 war die 14. reguläre Austragung der tschechischen Extraliga. Im Play-off-Finale setzte sich der Vorjahresmeister HC Sparta Prag gegen den HC Moeller Pardubice mit 4-2 durch und konnte damit seinen Titel verteidigen. In der 1. Liga Tschechiens setzte sich der HC Slovan Ústečtí Lvi gegen den KLH Chomutov durch und stieg ohne Relegation in die Extraliga auf. Nach Saisonende wurde Vsetínská hokejová aufgrund finanzieller Probleme und nicht erfüllter Auflagen aus der Liga ausgeschlossen.

Modus 
In 52 Spielen spielen alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hat in der gesamten Saison 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1.–6. qualifizieren sich direkt für die Play-Offs, die im Best-Of-Seven-Modus ausgetragen wird. Die Mannschaften auf den Plätzen 7.–10. spielen die beiden weiteren Plätze im Best of Five untereinander aus. In der Saison 2006/07 findet keine Relegation statt, da diese nicht im Regelwerk der Extraliga vorgesehen ist. Damit steigt der Meister der 1. Liga direkt in die Extraliga auf.

Reguläre Saison

Tabelle 

Quelle: hokej.cz

Auszeichnungen 
 Toptorjäger: Petr Sýkora mit 37 Toren (HC Pardubice)
 Topvorlagengeber: Pavel Patera (HC Kladno) mit 41 Assists
 Topscorer: Jaroslav Hlinka (HC Sparta Prag) 57 Punkte, 19 Tore und 38 Assists

Zuschauerschnitt 
Den höchsten Zuschauerschnitt der Liga verzeichnete der HC Moeller Pardubice.

Playoffs

Pre-Playoffs 

HC Energie Karlovy Vary (7) – (10) HC Oceláři Třinec 0:3

HC Rabat Kladno (8) – (9) HC Znojemští Orli 0:3

Die zwei letzten Plätze der Playoffs wurden zwischen den siebt- bis zehntplatzierten Mannschaften ausgespielt. Dabei setzten sich jeweils die schlechter platzierten Mannschaften durch.
Beim HC Třinec zeigte Roman Čechmánek eine überragende Leistung und parierte in den drei Spielen 114 von 118 Schüssen auf sein Tor. Eine andere Legende des tschechischen Eishockey, Jiří Dopita, schaffte in seinem 700. Extraliga-Spiel mit dem HC Znojemští Orli den Einzug in die Play-offs.

Turnierbaum

Finale 

Meister der Saison 2006/07 wurde der HC Sparta Prag, der sich gegen den HC Moeller Pardubice durchsetzte. Damit gewann Sparta den fünften Titel der Vereinsgeschichte und konnte den Titel des Vorjahres verteidigen.

Meistermannschaft des HC Sparta Prag

Auszeichnungen

Trophäen

All-Star-Team

Weblinks

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2006/07
E2006